Morpheus est la version latine du dieu des rêves de la mythologie grecque. En français, son nom est Morphée, le nom latin est également à l'origine du mot français morphine.

 en astronomie : (4197) Morphée, désignation internationale (4197) Morpheus ;
 en informatique :
 Morpheus est un logiciel de partage de fichiers produit par StreamCast ;
 Morpheus est aussi un logiciel de morphage pour Windows ;
 Project Morpheus est le nom du projet de casque de réalité virtuelle de Sony destiné à la Playstation 4 ;
 au cinéma, Morpheus est un personnage important de la trilogie Matrix ;
 dans le domaine des jeux vidéo : 
 Morpheus est un jeu de type shoot 'em up sorti en 1987 ;
 Morpheus est un jeu d'aventure sorti en 1998 ;
 en littérature, Morpheus est le nom du dernier terrien exerçant un métier dans le Le dernier métier, la nouvelle de SF de Boris Darnaudet ;
 dans la bande dessinée Sandman'', de Neil Gaiman, c'est l'un des noms du roi des rêves, Dream ;
 dans la presse c'est le nom d'une publication française , domiciliée à Conflans-Sainte-Honorine ;
 le projet Morpheus est l'un des projets de la NASA de conception, production et test d'un atterrisseur vertical lunaire.